Jean-Marc Fournier peut désigner :
 Jean-Marc Fournier, un homme politique québécois né en 1959 ;
 Jean-Marc Fournier, un aumônier militaire français né en 1966.